

Sigle 
 Hawaii-Aleutian Standard Time – fuso orario UTC-10
 High Speed Telegraphy – telegrafia ad alta velocità
 Hubble Space Telescope – telescopio spaziale Hubble
 Hypertrophy-Specific Training – metodo di allenamento usato nel bodybuilding

Codici 
 HST – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Homestead Air Force Base di Homestead (Florida) negli Stati Uniti

Mineralogia 
 Hst – abbreviazione di hastingsite

Altro 
 HST – targa automobilistica di Stralsund (Germania)

Note